Wilcox County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wilcox County, Alabama 
 Wilcox County, Georgia